Kosmiczny Jet (ang. Ready Jet Go!, od 2016) – kanadyjsko-amerykański serial animowany, który swoją światową premierę miał 15 lutego 2016 roku na kanale PBS Kids. W Polsce premiera serialu odbyła się 16 stycznia 2017 roku na kanale MiniMini. Serial został stworzony przez Craiga Bartletta (twórcę serialu animowanego Nickelodeon – Hej Arnold!). Serial przeznaczony dla dzieci od trzeciego roku życia.

Fabuła 
Sean, Sydney oraz Mindy zaprzyjaźniają się ze swoim nowym sąsiadem, Jetem. Mieszkaniec ich ulicy to pozornie zwyczajny chłopiec, jednak z czasem wychodzi na jaw, że jest on kosmitą. Relacja z obcym pozwala dzieciom na niezwykłe podróże, dzięki którym poznają tajemnice Układu Słonecznego.

Wersja polska 
Wersja polska: na zlecenie platformy nc+ – STUDIO PUBLISHING

Dialogi: 
Małgorzata Kochańska (odc. 1-80, 89-92, 97-100, 105-108, 113-116, 121-124),
Katarzyna Michalska (odc. F1, 81-88, 93-96, 101-104, 109-112, 117-120, 125-128)

Reżyseria: 
Dobrosława Bałazy

Dźwięk i montaż: 
Jacek Kacperek

Kierownictwo produkcji: 
Aneta Staniszewska-Kozioł

Udział wzięli:
Michał Rosiński – Jet, 
Jet 2
Zuzanna Jaźwińska – Sydney
Karol Kwiatkowski – Sean
Malwina Jachowicz – Mindy
Julia Kołakowska-Bytner – Celina, mama Jeta, 
mama Mitchella (odc. 14)
Jarosław Domin – Buźka, 
pan Petersen (odc. F1)
Sebastian Machalski – Karol, 
tata Jeta

W pozostałych rolach:
Agata Skórska – Mitchell (odc. 14, 24-25, 32, 76, F1, 82, 88, 95-100, 109, 112-113, 116, 122, 126-127), 
mama Mindy (odc. 95, 106), 
mama Sydney (odc. 99, 104, 114, 117-119, 127)
Joanna Pach-Żbikowska – mama Seana (odc. 15, 20, 53, 55-56, 62, 66, 90, 104, 112-113, 115, 118-120, 123-124), 
ciocia Elka (odc. F1, 85), 
Lillian (odc. 95, 97-98, 104, 112), 
mama Lillian (odc. 95)
Michał Podsiadło – Bergs (odc. 20, 56, 68, 117-120), 
pan Petersen (odc. 25-26, 90, 98, 100, 112, 122), 
wujek Zygmuś (odc. 27, 44, 53, 69, F1, 85)
Antoni Scardina – Zerk (odc. 65)
Artur Pontek – Zerk (odc. F1, 84-85)
Antonina Żbikowska – Lexo
Hanna Kinder-Kiss – Ellen Ochoa (odc. 117-118)
i inni

Piosenkę z tekstem: 
Joachima Karafki 

Śpiewali: 
Miłosz Konkel,
Michał Rosiński

Lektor: 
Maciej Gudowski

Spis odcinków 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2016
Programy telewizji PBS